Баварска може бити: 
 Баварска
 Горња Баварска
 Доња Баварска
 
 Војводство Баварска
 
 Краљевина Баварска

Види још 
 Баварска Совјетска Република
 Баварија (вишезначна одредница)
 Бајерн (вишезначна одредница)